Clean  — дебютный студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Soccer Mommy (настоящее имя Софи Эллисон), вышедший 3 марта 2018 года на лейбле Fat Possum Records.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (78 из 100 баллов).

Итоговые списки

Список композиций 
Все песни написаны Sophie Allison.

 «Still Clean» — 4:01
 «Cool» — 3:16
 «Your Dog» — 3:14
 «Flaw» — 3:41
 «Blossom (Wasting All My Time)» — 3:12
 «Last Girl» — 3:35
 «Skin» — 4:01
 «Scorpio Rising» — 4:42
 «Interlude» — 1:38

Персонал 
 Софи Эллисон — гитара, вокал, бас
 Julian Powell — лид-гитара
 Nick Brown — ударные
 Gabe Wax — фортепиано, синтезатор, меллотрон, бас, гитара, программирование ударных, перкуссия
 Roger Kleinman — фортепиано, синтезатор
 Ali Chant — микширование
 Sami Alam — фотография обложки

Примечания

Ссылки 
 
 Clean на Bandcamp
 
 

Альбомы инди-рока
Альбомы на английском языке